Ilok to nazwa miejscowości i rzeki.

Chorwacja 
 Ilok – miasto w żupanii vukowarsko-srijemskiej
 miasto Ilok – jednostka administracyjna w żupanii vukowarsko-srijemskiej

Rosja 
:
 Ilok – wieś w obwodzie kurskim
 Ilok – rzeka w rejonie biełowskim obwodu kurskiego